Лејес де Реформа има више значења:

 Лејес де Реформа, Ел Родео (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лејес де Реформа (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лејес де Реформа, Сомбреретиљо (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лејес де Реформа (Сан Хосе Чилтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лејес де Реформа (Хенерал Плутарко Елијас Каљес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лејес де Реформа (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику